Areola může odkazovat na následující stránky:

 Areola – termín v botanice.
 Prsní dvorec –  v anatomii označován termínem areola.
 Alphonse Areola – francouzský fotbalový brankář.